Čebotarjov [čebotárjov] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (, ). Ruski priimek izhaja iz besede чебот, чеботарь — čevljar.

 Čebotarjovi, ruska plemiška rodbina

 Gleb Aleksandrovič Čebotarjov (1913 – 1975), ruski astronom
 Nikolaj Čebotarjov
 Nikolaj Grigorjevič Čebotarjov (1894 – 1947), ruski matematik
 Nikolaj Nikolajevič Čebotarjov (1903 – 1964), ruski državnik

Drugo 

 1804 Čebotarjov (1804 Chebotarev), asteroid imenovan po G. A. Čebotarjovu

Glej tudi 

 Čebotariv

Opombe